Miejscowości w USA:
 East Hampton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 East Hampton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 East Hampton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 East Hampton (ang. East Hampton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 East Hampton (ang. East Hampton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk